HMS Audacious je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Audacious (1785) 
 HMS Audacious (1869) 
 HMS Audacious (1912)

Audacious